Niemcy:
 Lohmar – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg

Osoby:
 Heinz Lohmar – niemiecki malarz
 Leni Lohmar – niemiecka pływaczka
 Urlich Lohmar – niemiecki polityk